Who's Who o Who is Who è il nome di un numero di pubblicazioni di riferimento, generalmente contenenti concise informazioni biografiche riguardo ad un particolare gruppo di persone. Il termine può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 Who's Who – cortometraggio muto del 1909 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
 Who's Who – cortometraggio muto del 1910 prodotto dalla Essanay
 Who's Who – cortometraggio muto del 1911 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 Who's Who – cortometraggio muto del 1912
 Who's Who – cortometraggio muto del 1914 diretto da Willard Louis
 Who's Who – cortometraggio muto del 1921 diretto da Ferris Hartman
 Who's Who – cortometraggio muto del 1930 diretto da Roy Mack
 Who's Who – cortometraggio muto del 1937 diretto da Al Christie